Дми́трий Кири́ллов:
 Кириллов, Дмитрий Анатольевич (род. 1978) — российский борец вольного стиля.
 Кириллов, Дмитрий Владимирович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Кириллов, Дмитрий Дмитриевич (род. 1978) — российский боксёр-профессионал.